El nombre Menandro puede referirse a:
 Menandro, comediógrafo griego de los siglos IV a. C. - III a. C.
 Menandro (sátrapa), general griego de Alejandro Magno, siglo IV a. C.
 Menandro I Soter, rey indogriego del siglo II a. C.
 Menandro II Dikos, rey indogriego del siglo I a. C.
 Menandro el Retor, retórico griego del siglo III
 Menandro el Protector, historiador bizantino del siglo VI